Соревнования по плаванию баттерфляем у женщин на дистанции 50 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 4-5 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменок.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Полуфинал

Финал 

Плавание на летней Универсиаде 2015